Rémi Santiago (ur. 10 grudnia 1980) – francuski skoczek narciarski.

W Pucharze Świata startował w latach 2000–2004, jednak tylko raz zajął miejsce w punktowanej trzydziestce. 12 stycznia 2002 w Willingen zajął 29. miejsce, co dało mu 86. pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2001/2002. Największym jego sukcesem jest zajęcie 17. miejsca podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w Harrachovie (2002). Wyprzedził wówczas o jedno miejsce ówczesnego lidera Pucharu Świata, Adama Małysza.

Swój rekord życiowy w długości skoku ustanowił na skoczni Čerťák w Harrachovie w 2002 i wynosi on 195,5 m.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 2002  Salt Lake City/Park City – 33. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 2002  Salt Lake City/Park City – 10. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2002  Harrachov – 17. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1997  Canmore (Calgary) – 31. miejsce
 1998  Sankt Moritz – 29. miejsce
 Drużynowo
 1997  Canmore (Calgary) – 8. miejsce
 1998  Sankt Moritz – 14. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Courchevel – 11 marca 1999 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Chambéry